Anser (geslacht), een geslacht van ganzen
 Anser (ster)